Reynolds (forme anglo-saxonne du prénom français  Renaud) est un prénom, un nom de famille et un nom de lieu.

Prénom

Patronyme

A 
 Alastair Reynolds (1966-), écrivain britannique de science-fiction
 Alfred Reynolds (1907-1993), romancier, essayiste anglais
 
 Alvina Reynolds, femme politique saint-lucienne
 Andrew Reynolds (1978-), skateboarder américain
 Anna Reynolds (1931-2014), cantatrice (mezzo-soprano) britannique

B 
 Barry Reynolds (19?-), guitariste britannique, accompagnateur de Grace Jones
  ;
 Ben F. Reynolds (1890-1948), directeur de la photographie américain
 
 Bruce Reynolds (1931-2013), chef du gang de l'attaque du train postal Glasgow-Londres
 Burt Reynolds (1936-2018), cascadeur, acteur, producteur et réalisateur américain

C 
 Candy Reynolds (1955-), joueuse de tennis américaine
 Corey Reynolds (1974-), acteur américain
 Craig W. Reynolds (1953-), infographiste, programmeur informatique

D 
 Dallas McCord Reynolds (1917-1983), écrivain américain
 Dane Reynolds (1985-), surfeur américain
 Dan Reynolds, chanteur américain du groupe Imagine Dragons
 
 Debbie Reynolds (1932-2016), actrice américaine
 Donald W. Reynolds (1906-1993), homme d'affaires et philanthrope américain
 Doris Reynolds (1899-1985), géologue britannique
 Douglas B. Reynolds (19?-), économiste américain

E

F 
 Frank Reynolds (1876-1953), illustrateur britannique
 Fred Reynolds (1960-), joueur de basket-ball américain

G 
 Gene Reynolds (1923-2020), réalisateur, acteur, producteur et scénariste américain ; 
 
 Gladys H. Reynolds, statisticienne américaine.
 Gregorio Reynolds (1882-1948), poète bolivien.

H 
 
 Helene Reynolds (1914-1990), actrice américaine
 Henry Reynolds (1938-), historien australien

I

J 
 Jacob Reynolds (1983-), acteur américain
 Jamal Reynolds (1979-), joueur de football américain
 Jeremiah N. Reynolds (1799–1858), éditeur, conférencier et explorateur américain
 Jody Reynolds (1932-2008), chanteur américain
 Joseph J. Reynolds (1822-1899), officier américain
 Joshua Reynolds (1723-1792) : peintre anglais
 
 Joyce Reynolds (1918-2022), historienne britannique spécialiste d'épigraphie romaine

K 
 Kevin Reynolds (1952-), réalisateur et scénariste américain
 Kevin Reynolds (1990-), patineur artistique canadien
 Kristina Reynolds (1984-), joueuse allemande de hockey sur gazon

L 
 Leighton D. Reynolds (1930-1999), philologue et latiniste anglais ;
 Leslie Reynolds (1963-1996), joueur de basket-ball américain et français ;
 Lynn Reynolds (1891-1927), réalisatrice, scénariste, actrice et productrice américaine.

M 
 Malvina Reynolds, née Malvina Milder (1900-1978), chanteuse et militante politique américaine
 
 Marjorie Reynolds (1917-1997), actrice américaine
 Martin Reynolds (1949-), athlète britannique
 Mary Reynolds, (1891-1950), relieuse et collectionneuse d'art
 
 Morgan Reynolds (19?-), économiste américain

N 
 Norman Reynolds (1934-), chef décorateur, décorateur et directeur artistique britannique

O 
 Osborne Reynolds (1842-1912), ingénieur et physicien irlandais

P 
 Patricia Reynolds (1967-), taekwondoïste française
  (1962-), guitariste britannique
  (1970-), acteur britannique
 Peter Reynolds (1925 ou 1926-1975,), un acteur britannique
 Peter Reynolds (1948-2012), athlète australien
 Phyllis Reynolds Naylor (1933-), écrivaine américaine

Q 
 Quentin Reynolds (1902-1965), scénariste et acteur américain

R 
 
 
 Roger Reynolds (1934-), compositeur américain
 Ruth Reynolds (1987-), actrice américaine.
 Ryan Reynolds (1976-), acteur et producteur canadien

S 
 Samuel William Reynolds (1773-1835), graveur et peintre britannique ; 
 Sandra Reynolds Price (1939-), joueuse de tennis sud-africaine ; 
  Sandy Reynolds-Wasco (19?-), décoratrice américaine ; 
  Scott Reynolds (1968 -), réalisateur néo-zélandais 
 Scott Reynolds (1981-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ; 
 Shauna Reynolds (dite Sean Yseult) (1966-), musicienne américaine ; 
  ;
 Susan Reynolds (1929-2021), historienne britannique.

T 
 Todd Reynolds (19?-), violoniste, compositeur et chef d'orchestre américain,

V 
 Vera Reynolds (1899-1962), actrice américaine, lauréate du WAMPAS Baby Stars en 1926

W 
 Walter Reynolds (12?-1327), évêque de Worcester
 Warren Reynolds (1936-), basketteur canadien

Personnages de fiction

Cinéma et télévision 

 Reynolds
 personnage du film américain The Deserter
 personnage du film américain La Patrouille infernale (Beachhead)
 personnage du film américain Les Furies (The Furies)
 personnage du film australien Les Dents de la mort (Dark Age)
 personnage du film français Une robe noire pour un tueur
 personnage du téléfilm américain Lacy and the Mississippi Queen
 the Medic, personnage du film américain La Nouvelle Aurore (Bright Victory)
 Agent Reynolds, personnage du film américain The 49th Man
 Capitaine Reynolds, personnage du film de guerre américain La Proie des vautours
 Captain Reynolds, personnage du film américain Active Stealth
 Colonel Reynolds, personnage de la série télévisée américaine Stargate SG-1, membre du Stargate Command
 Cmdr. Reynolds, personnage du film américain La Marine est dans le lac (You're in the Navy Now)
 Det. Lt. Reynolds, personnage du film américain The Unfaithful Dr. Reynolds
 personnage du film américain Polishing Up personnage du film américain Touched personnage du film américain The Devil's Holiday personnage du film français Les Vacances du diable Lt. Reynolds, personnage du film américain Max Havoc: Ring of Fire Lieutenant Mac Reynolds, personnage de la série télévisée américaine Magnum
 Ma Reynolds, personnage du film américain The Whirlwind Maj. Reynolds, personnage du film américain Perils of Nyoka Mr. Reynolds
 personnage du film américain Flying Wild personnage du film américain Nervous Ticks personnage du film américain Soother Mrs Reynolds
 personnage du film américain Forfaiture (The Cheat)
 personnage du téléfilm américain Thursday's Game Pa Reynolds, personnage du film américain The Whirlwind Professor Reynolds, personnage du film américain Rogues' Gallery A 
Abbie Reynolds, personnage du film américain Un couple presque parfait (The Next Best Thing)
Allison Reynolds et ses parents, Mr et Mme Reynolds, personnages du film américain The Breakfast ClubAmelia Reynolds, personnage du film américain SorceressAndrea Reynolds, personnage du film américain Le Mystère von Bülow (Reversal of Fortune)
Ann Reynolds
personnage du film américain Stormsweptpersonnage de la série télévisée américaine The Young Marrieds B 
Barbara Reynolds, personnage du téléfilm américain Please Don't Hit Me, MomBillie Reynolds, personnage du film érotique canadien Vivid (cf. Kari Salin)
Brandon (dit Brandy) Reynolds, personnage du film américain Cœur secret (The Secret Heart)
Brock Reynolds, premier mari de Jill Foster Abbott, personnage du soap opera Les Feux de l'amour C 
Carly Reynolds, personnage de la série télévisée américaine Beverly Hills Caroline Reynolds, personnage de la série télévisée américaine Prison BreakCarter Reynolds, personnage du film américain Je pleure mon amour (Another Time, Another Place)
Chance Reynolds, personnage de la série télévisée américaine The Road WestGuard Charlie Reynolds, personnage du film américain Mrs. SoffelChenille Reynolds, personnage du film américain Save the Last Dance 
Christopher Reynolds, personnage du film américain Clay Reynolds, personnage du téléfilm américain Séduction rapprochée (Third Degree Burn)
Cliff Reynolds, personnage du film canadien The Heatwave Lasted Four DaysCurt Reynolds et son père, le colonel Reynolds, personnages du film américain Le Retour des morts-vivants 3 D 
'Dad' Reynolds, personnage du film américain Rough RomanceDan Reynolds
personnage du film américain Boulevard des passionspersonnage du film américain Frisco JennyDanny Reynolds, personnage du film américain Le Chevalier des sablesDaphne Reynolds, personnage du film américain Ce dont rêvent les filles (What a Girl Wants)
Dave Reynolds, personnage du film américain Blackwell's IslandDavid Reynolds, personnage du film américain The Liars' ClubDeacon Reynolds, personnage de la série télévisée américaine Spécial OPS ForceDee et Dennis Reynolds, personnages de la sitcom américaine Philadelphia
Derek Reynolds, personnage du film américain Save the Last Dance E 
Docteur E.J. Reynolds, personnage du film américain The Monolith MonstersEd Reynolds, personnage du film américain Ed WoodEdward Reynolds, personnage du film pornographique Pirates

 F 
Fay Reynolds Dowling, personnage du film américain Broadway MusketeersFelix Reynolds, personnage du film américain Dans les cordes (Against the Ropes)
Francis Reynolds, personnage du film américain RockFrank Reynolds, personnage de la sitcom américaine Philadelphia
Frankie Reynolds, personnage du film américain Racing BloodFrannie Reynolds, personnage du film américain PoochinskiF.S. Reynolds, personnage du téléfilm américain The Fighting Pilot G 
Gary Reynolds, personnage du téléfilm américain Une autre façon d'aimer (A Husband, a Wife and a Lover)
Gil Reynolds, personnage du film américain Mercy H 
Hank Reynolds, personnage du film américain Raiders of the WestHarry Reynolds, personnage du film américain Sweet TalkerHerbert Reynolds, personnage du film américain When You're Smiling J 
Jack Reynolds, personnage du film américain Two Shades of BlueJames Reynolds
James Reynolds, personnage du film américain Secrets of a Co-EdJames Henry Reynolds, personnage du film américain Zoulou (Zulu)
Gov. James Reynolds Pryce, personnage du téléfilm américain Running MatesDr. Jeffrey Reynolds, personnage du film américain EarthboundJill Reynolds, personnage du film canadien A Previous EngagementJim Reynolds
personnage du film américain Keeping CompanyRanger Captain, personnage du film américain Riders of the DesertJimmy Reynolds, personnage du film américain The SunchaserJoan Reynolds, personnage de la série télévisée américaine ReggieJoBeth Reynolds, personnage de la série télévisée américaine Melrose PlaceJoe Reynolds
personnage du film américain Blonde Crazypersonnage de la série télévisée canadienne In OppositionJohn Reynolds
personnage du film américain Midnight Limitedpersonnage du film américain Thomas Crown (The Thomas Crown Affair)
Jonathan Reynolds Jr.personnage du film américain Ève a commencé (It Started with Eve)
Judd Reynolds, personnage du téléfilm américain Complot génétique (The Darwin Conspiracy)
Judge Reynolds, personnage du film américain Forty ThievesJudy Reynolds, personnage du film américain The Gentle RainJulia Reynolds, personnage du film canadien A Previous EngagementJune Reynolds, personnage du film américain They Made Me a KillerJ.C. Reynolds, personnage du film américain Blind Horizon K 
K.D. Reynolds, personnage du film américain What's Cookin'?Kate Reynolds
personnage du film américain Family Manpersonnage du film américain La Malédiction finale (The Final conflict)
personnage de la série télévisée américaine Port CharlesKeith Reynolds, personnage de la série télévisée américaine Urgences
Ken Reynolds, personnage du film américain Charlie Chan in RioKerry Reynolds, personnage du film américain His Mystery Girl L 
Laura Reynolds,
personnage du film américain Le Chevalier des sablespersonnage du film américain Thé et Sympathiepersonnage du film américain The LettersLibby Reynolds, personnage du film américain Ce dont rêvent les filles (What a Girl Wants)
Lillian Reynolds, personnage du film américain Brainstorm M 
Malcolm Reynolds, personnage de la série télévisée américaine Firefly et du film américain SerenityMaria Reynolds, personnage du film américain The Beautiful Mrs. ReynoldsMarianne Reynolds, personnage du film américain Off the BlackMarna Reynolds, personnage du film américain Rough RomanceMatt Reynolds, personnage de la série télévisée américaine Sky KingMatt Reynolds, personnage du polar américain L.A. ConfidentialMax Reynolds, personnage du film britannique AsylumMelanie Reynolds et Noah Reynolds, personnages de la série télévisée Grey's Anatomy
Michael Reynolds
personnage du téléfilm américain Washington Mistresspersonnage du film américain The Sunchaserpersonnage du film britannique  Le Lagon bleu (The Blue Lagoon)
Mink Reynolds, personnage du film américain Death in Small DosesMissy Anne Reynolds, Dr. Reynolds et Mrs. Reynolds, personnages du feuilleton télévisé RacinesDr. Mordecai Reynolds, personnage du téléfilm américain This Savage Land P 
Pandora Reynolds, personnage du film américain PandoraPatricia "Patsy" Reynolds Fisher, personnage du film américain Cinq Mariages à l'essaiPaul Reynolds, personnage de la série télévisée australo-polonaise Les Maîtres des sortilègesPop Reynolds, personnage du film américain Inferno Q 
Quentin Reynolds, personnage du film américain The Private Files of J. Edgar Hoover R 
Rhea Reynolds, personnage de la série télévisée américaine Nip/TuckRhonda Reynolds, personnage du film américain InfernoRobert Reynolds, personnage du film vidéo américain Dream ManDistrict Attorney Rufe Reynolds, personnage du film américain News Is Made at Night S 
Sam Reynolds, personnage de la série télévisée américaine C'est déjà demain (Search for Tomorrow)
Scott Reynolds, personnage de la série télévisée américaine Numb3rs (La Loi des nombres)
Simon Reynolds, personnage du film américain ScandalousSmith Reynolds, personnage du film canadien Diplomatic ImmunitySteve Reynolds, personnage du film américain Riders of the SageStorm Reynolds, personnage du film américain Ed and His Dead Mother T 
Tanner Reynolds, personnage du film américain Aucun témoinTerry Reynolds, personnage de la série télévisée américaine Fired UpThomas 'Tom' Reynolds, personnage du film américain PursuitTim Reynolds, personnage du film américain The WhirlwindTom Reynolds, personnage du film américain Shattered LiesTommy Reynolds, personnage du film américain Sally, Irene and Mary 
Tracey Reynolds, personnage du film américain Magic basketsDr. William Reynolds, personnage du feuilleton télévisé américain Racines (Roots)
William Butler Reynolds, personnage du film américain Safety in NumbersZoe Reynolds, personnage de la série télévisée britannique MI-5 (Spooks)

Pseudonyme 

Diane Reynolds, un des pseudonymes de l'actrice pornographique américaine Ana Maria Sanchez (1952-)

Comics, bande dessinée, littérature 
Cindy Reynolds, alias Gypsy est une ancienne agente de la série Birds of Prey et membre de la Ligue de justice d'Amérique
John Paul Reynolds-Abernathy III, personnage de la série de romans Le Journal d'une princesse
Robert Reynolds, personnage de la série télévisée d'animation japonaise Stratos4
Robert (dit Bob) Reynolds, personnage de la mini-série The Sentry (Univers Marvel)
Samuel Reynolds, personnage de la série de romans policiers américains Les Trois Jeunes Détectives (The Three Investigators)
Steel O. Reynolds, personnage de la série de bande dessinée française L'Effaceur
Reynolds
personnage du manga Fullmetal Alchemist, victime de Barry Le Boucher
personnage de Lenore : The Last Narrative of Edgar Allan Poe, roman de Frank Lovelock

Toponyme 

Camp Reynolds, nom donné à Angel Island, la plus grande île de la baie de San Francisco en Californie
 Comté de Reynolds (Reynolds County), dans le Missouri
Mont Reynolds, pic pyramidal du Parc national de Glacier dans le Montana, près du col du Logan Pass
 Reynolds (Dakota du Nord)
 Reynolds (Géorgie)
 Reynolds, village du Comté de Rock Island dans l'Illinois
 Reynolds (Indiana)
 Reynolds, municipalité rurale canadienne du Manitoba.
 Reynolds (Nebraska)
 Reynolds Township (Michigan)
 Reynolds Township (Minnesota)
 Reynolds Wayside Campground, parc d'État de Californie

Autres

Astronomie 
 Reynolds (cratère), cratère de Mars nommé en hommage à Osborne Reynolds

Chant 
 The Art Reynolds Singers, groupe gospel des années 1960 (cf. Thelma Houston)

Entreprises 
 Dean Witter Reynolds (en), courtiers en valeurs mobilières résultant de la fusion entre Reynolds & Company et Dean Witter, fusionné avec Morgan Stanley Group pour former Morgan Stanley Dean Witter (cf. Clifford Roberts)
 Fondation Donald W. Reynolds (Donald W. Reynolds Foundation), fondation créée par le philanthrope éponyme
 Reynolds International Pen Company, société américaine de fabrication de stylos, feutres, correcteurs
 Reynolds American et sa filiale RJ Reynolds Tobacco Company, compagnies américaines productrices de cigarettes
 Reynolds Cycle Technology, fabricant britannique de cadres de vélo
 Reynolds and Reynolds, société de Dealer Management System
 Reynolds Metals Company (RMC), entreprise métallurgique (aluminium) américaine (au Canada : Canadian Reynolds Metals Company) 
 Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart & Associates, bureau d'architectes, auteur du projet Signature Tower à Nashville
 The WW Reynolds Companies, société d'investissement et de management de parcs (cf. Cypress Gardens Adventure Park)

Enseignement 
 Julia Reynolds Masterman Laboratory and Demonstration School (en), école secondaire de Philadelphie, Pennsylvanie

Monuments historiques et musées 
 Anthony Reynolds Gallery, galerie d'art londonienne
 Reynolda Village, Reynolda Gardens et Reynolda House Museum of American Art, attractions de la ville de Winston-Salem en Caroline du Nord, héritage de R.J. Reynolds fondateur de la RJ Reynolds Tobacco Company
 Donald W. Reynolds Center for American Art and Portraiture, anciennement « Old Patent Office Building », musée de Washington
 Reynolds-Alberta Museum, musée de la technique à Wetaskiwin, Alberta, Canada fondé par Stanley George Reynolds
 Reynolds House, maison à Barre, dans le Vermont

Sciences 
 Modélisation RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes), équation utilisée dans les études de simulation de la turbulence
 Décomposition, moyenne, équation et trace de Reynolds, en mécanique des fluides, méthode de résolution de l'équation de Navier-Stokes
 Nombre de Reynolds, donnée de mécanique des fluides
 Nombre de Reynolds magnétique, constante de la magnétohydrodynamique
 Patin de Reynolds, dispositif expérimental utilisé en mécanique des fluides
 Syndrome de Reynolds, maladie rare (association d'une sclérodermie et d'une cirrhose biliaire primitive), décrite pour la première fois en 1970 par Telfer B. Reynolds
 Théorème de Reynolds, concept de base en théorie des milieux continus
 Théorème de transport de Reynolds, théorème de la mécanique des milieux continus

Sport 
 Allie P. Reynolds Stadium, stade de baseball de l’Oklahoma State Cowboys à Stillwater (Oklahoma)
 Équipe cycliste Reynolds, formation espagnole de cyclisme sur route intégrée dans l'Équipe cycliste Caisse d'Épargne
 Donald W. Reynolds Center, salle de basket-ball du Tulsa Golden Hurricane à Tulsa dans l'Oklahoma
 Prix Reynolds, course hippique de trot monté se déroulant sur l'Hippodrome de Vincennes à Paris
 Reynolds 531, alliage d'acier manganèse-molybdène utilisé pour la fabrication des cadres de vélo
 William Neal Reynolds Coliseum, hall omnisports de l'Université d'État de Caroline du Nord à Raleigh

Télévision 
 The Debbie Reynolds Show, série télévisée américaine
 The Rick Reynolds Show, série télévisée canadienne réalisée par David Steinberg

Transport aérien 
 Jackson County (Reynolds Field), aéroport du Missouri (code AITA « JXN »)
 Smith Reynolds Airport, petit aéroport au nord de la ville de Winston-Salem en Caroline du Nord

Références

Voir aussi 
 

Patronyme anglais
Homonymie de monument
Homonymie de titre
Homonymie de localités aux États-Unis